

Geografia 
 Pap – comune della contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungheria)
 Pap (Пап) – nome russo di Pop, città della regione di Namangan (Uzbekistan)

Sigle 
 Parlamento panafricano
 Partito d'azione progressista – partito politico cubano
 Password authentication protocol – per l'identificazione di computer da un server remoto
 Plug-and-play – configurazione hardware automatica di un computer
 Polizia armata del popolo
 Polska Agencja Prasowa – agenzia di stampa polacca
 Positive Airway Pressure – ventilazione meccanica a pressione positiva delle vie aeree
 Promociones Antonio Peña – Asistencia Asesoría y Administración, federazione professionistica di Lucha Libre
  Prostatic acid phosphatase – fosfatasi acida prostatica
 Provaci ancora prof! – serie televisiva italiana
 Push Access Protocol – parte del Wireless Application Protocol
 PaP – Sigla del movimento della sinistra radicale Potere al Popolo!

Codici 
 PAP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Toussaint Louverture di Port-au-Prince (Haiti)
 pap – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua papiamento

Altro 
 Pap, nome afrikaans dell'ugali – piatto tipico africano
 Re Pap di Armenia
 Pap test – citologia cervicovaginale, esame citologico che indaga le alterazioni delle cellule del collo dell'utero